Jack Bauer (wielrenner), Nieuw-Zeelands wielrenner
Jack Bauer (personage), hoofdpersoon van de Amerikaanse televisieserie 24